Drygalsky ist der Name von

 Karl-Heinz Drygalsky (* 1937) ist ein ehemaliger deutscher Fußballfunktionär

Siehe auch: 
Drigalski
Drygalski